Il tabellone singolare del Torino Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da João Cunha e Silva. In finale ha sconfitto Jimmy Brown (tds n. 8) con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie

  Ronald Agénor (secondo turno)
 Assente
  Pavel Vojtíšek (primo turno)
  Bart Wuyts (quarti di finale)

 Assente
  Ricki Osterthun (primo turno)
  Stefano Pescosolido (primo turno)
  Jimmy Brown (finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Torino Challenger 1990